Alan Kelly (1936–2009) – irlandzki piłkarz, bramkarz (ojciec)
 Alan Rowe Kelly (ur. 1959) – amerykański filmowiec niezależny
 Alan Kelly (ur. 1968) – irlandzki piłkarz, bramkarz (syn)
 Alan Kelly (ur. 1975) – irlandzki polityk, minister
 Alan Kelly (ur. 1975) – irlandzki sędzia piłkarski